Ку́пча () — молдовське прізвище.

Відомі носії 
 Купча-Жосул Аргентина Пименівна (1930—2019) — радянський і молдавський літературний критик, перекладачка та публіцистка.
 Купча Валеріу Пименович (1929—1989) — молдавський радянський актор театру та кіно, режисер.

Молдовські прізвища